Дитерихс (в русских источниках начала XIX века: Дитерикс) — немецкая фамилия.

 Дитерихсы — русский дворянский род немецкого происхождения, происходящий от братьев Дитерихс.

Известные носители

Братья Дитерихс (Дитерикс) 
Русские офицеры-артиллеристы, участники Наполеоновских войн, сыновья лютеранского пастора Иоганна Дитерихса. 
 Дитерихс, Александр Иванович (1783—1832) — генерал-майор, начальник артиллерийских гарнизонов Киевского округа, георгиевский кавалер (№ 2460 (1093); 21 ноября 1812 года). Отец генерала от инфантерии К. А. Дитерихса.
 Дитерихс, Андрей Иванович (1781—1843) — генерал-лейтенант, георгиевский кавалер (№ 2884; 18 марта 1814 за Фер-Шампенуаз), начальник Уральского горного округа.
 Дитерихс, Давид (Давыд) Иванович (в 1812 — Дитерикс 1-й; 1775—1812) — подполковник артиллерии, герой сражения при Прейсиш-Эйлау. Скончался от ран, полученных в 1812 году. 
 Дитерихс, Георгий (Егор) Иванович (1780—1852) — генерал-лейтенант по артиллерии, участник Наполеоновских войн и Кавказской войны. Отец генерал-лейтенантов К. Е. Дитерихса и Д. Е. Дитерихса.
 Дитерихс, Иван Иванович (в 1812 — Дитерикс 2-й; 1772—1839) — генерал-лейтенант, начальник береговой и крепостной артиллерии Остзейских губерний.
 Дитерихс, Кристиан (Христиан) Иванович (в 1812 — Дитерикс 3-й; 1773—1848) — полковник артиллерии, георгиевский кавалер (№ 4985; 3 декабря 1834 года).
 Дитерихс, Карл Иванович (1778—1831) — таможенный служащий, отец генерала от артиллерии Ф. К. Дитерихса.
 Дитерихс, Яков Иванович (1792—1864) —  подполковник, в дальнейшем — командир фельдъегерского корпуса.

Другие 
 Дитерихс, Анна Константиновна (1859—1927) — мемуаристка, литератор, супруга лидера толстовцев Владимира Черткова.
 
 Дитерихс, Давыд Егорович (1822—1891) — генерал-лейтенант, начальник артиллерии 4-го армейского корпуса.
 
 
 Дитерихс, Фёдор Карлович (1831—1899) — генерал от артиллерии, директор 3-ей Петербургской военной гимназии и Пажеского корпуса.

См. также 
 Дидерихс